Sint Pieter (ancienne commune), ancienne commune des Pays-Bas
 Sint-Pieter (Maastricht), quartier de Maastricht
 Sint Pietersberg, colline de Maastricht
 Station Gent-Sint-Pieters, une gare de Gand